Хил има више значења:
 Хил
 Округ Хил (Монтана)
 Округ Хил (Тексас)